Con il nome di San Ciriaco sono venerati numerosi santi e/o beati:

San Ciriaco (†?), martire con Paolo a Tomi, celebrato il 20 giugno;
San Ciriaco (†?), martire in Africa con Sant'Apollinare, celebrato il 21 giugno;
San Ciriaco (†127), martire con i compagni Zoe, Espero e Teodulo, ad Attalia, commemorati il 2 maggio;
San Ciriaco di Sebaste (III secolo), martire a Sebaste con Sant'Antioco, celebrato il 15 luglio;
San Ciriaco di Ostia (†235), martire ad Ostia con Massimo, Archelao ed altri, celebrato il 23 agosto;
San Ciriaco di Perugia (†250), martire in Perugia con Fiorenzo, Giuliano, Marcellino e Faustino, celebrato il 5 giugno;
San Ciriaco di Nicomedia (†303), martire in Nicomedia con Paolillo, Anastasio, Secondo, Sindimio ed altri, celebrato il 19 dicembre;
San Ciriaco (†304), martire con Orenzio, Eros, Farnace, Firmino, Firmo e Longino, celebrato il 24 giugno;
San Ciriaco di Roma (†304), diacono e martire in Roma con Largo, Smaragdo e altri,  festeggiato l'8 agosto;
San Ciriaco di Spagna (†305), martire in Spagna con santa Paola, celebrato il 18 giugno;
San Ciriaco di Gerusalemme (IV secolo), patrono di Ancona, festeggiato il 4 maggio dalla Chiesa cattolica e il 14 aprile dalla Chiesa ortodossa;
San Ciriaco eremita (†550), in Palestina, commemorato il 29 settembre;
San Ciriaco di Costantinopoli (†606), patriarca di Costantinopoli, celebrato il 27 ottobre;
San Ciriaco abate (†1030), patrono di Buonvicino (CS), festeggiato il 19 settembre.

Beato Ciriaco Elia Chavara (†1871), fondatore delle congregazioni dei Carmelitani della Beata Vergine Maria Immacolata e delle Suore della Madre del Carmelo, commemorato il 3 gennaio.

Riferimenti 
Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
http://www.santiebeati.it/